in Nederland:
Museum Vlaardingen, voorheen Visserijmuseum, in Vlaardingen, Zuid-Holland
Brusea in Bruinisse, Zeeland
Visserijmuseum Breskens in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen
Visserijmuseum Woudrichem in Woudrichem, Noord-Brabant
Visserijmuseum Zoutkamp in Zoutkamp, Groningen
Klederdracht en Visserij museum in Spakenburg, Utrecht
Visserijmuseum Gebr Foppen in Harderwijk, Gelderland
Visserijmuseum Hindeloopen in Hindeloopen, Friesland
Visserijmuseum (Breskens)

in België:
Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke (Koksijde), West-Vlaanderen
Scheepvaart- en visserijmuseum in Bornem, Antwerpen

in Catalonië:
Visserijmuseum Costa Brava in Palamós, provincie Girona

in Noorwegen:
Norges Fiskerimuseum in Bergen